Лас Сеибас има више значења:

 Лас Сеибас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Сеибас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Сеибас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас, Лас Саибас Бланкас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Сеибас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Сеибас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Сеибас (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Сеибас, Ранчо Саваро Норте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Сеибас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику